Abd Shams ibn Abd Manaf – figlio di ʿAbd Manāf ibn Quṣayy
 al-Muṭṭalib ibn ʿAbd Manāf – fratello di Hashim ibn 'Abd Manaf
 Hashim ibn 'Abd Manaf – bisnonno del profeta islamico Maometto